Beyond the Wall steht für:

 Beyond the Wall (Album), Album von Kenny Garrett (2006)
 Beyond the Wall (2022), iranischer Spielfilm von Vahid Jalilvand